Gantang kan syfta på följande platser:

Indonesien
 Gantang, Indonesien, by

Kina 

 Gantang (ort i Kina, Fujian, lat 26,92, long 119,63), 
 Gantang (ort i Kina, Fujian, lat 26,80, long 118,94), 
 Gantang (socken), Sichuan,

Thailand 

 Amphoe Kantang (distrikt i Thailand), Changwat Trang, 
 Kantang, distriktshuvudort, Changwat Trang, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar